Carl David Smith (né le  à Cache Bay, dans la province de l'Ontario au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec les New Haven-Buffalo dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1939-1940 || Holzbaugh-Fords de Détroit || MOHL ||- ||16 ||16 ||32 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1939-1940 || Skyhawks de Wichita || AHA ||- ||10 ||8 ||18 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1940-1941 || Flyers de Saint-Louis || AHA ||48 ||21 ||19 ||40 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1941-1942 || Flyers de Saint-Louis || AHA ||50 ||11 ||17 ||28 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1942-1943 || Eagles de New Haven || LAH ||52 ||14 ||23 ||37 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-1944 || Red Wings de Détroit || LNH ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-1944 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||45 ||20 ||26 ||46 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1944-1945 || Flyers de Saint-Louis || LAH ||58 ||10 ||26 ||36 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1945-1946 || Knights d'Omaha || USHL ||54 ||29 ||38 ||67 ||33 ||7 ||3 ||1 ||4 ||17
|-
|1945-1946 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Knights d'Omaha || USHL ||56 ||15 ||21 ||36 ||20 ||11 ||8 ||7 ||15 ||0
|-
|1947-1948 || Knights d'Omaha || USHL ||38 ||19 ||34 ||53 ||2 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1948-1949 || Knights d'Omaha || USHL ||61 ||11 ||33 ||44 ||36 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en septembre 1917
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Eagles de New Haven
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Décès en janvier 1967
Décès à 49 ans